132 км, 132-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.;

Азербайджан 
 132 км — пассажирская платформа, Азербайджанская железная дорога. Код 556918

Казахстан 
 132 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Казахская железная дорога. Код 709393

Россия 
 132 км — пассажирская платформа, Московская железная дорога. Код 234136
 132 км (платформа, Курское направление) — железнодорожная платформа Курского направления Московской железной дороги. Расположена в Заокском районе Тульской области. Код 210818
 132 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога, Стерлитамакский район республики Башкортостан. Код 652513
 132 км (платформа Приволжской железной дороги) — остановочный пункт / пассажирская платформа на линии Саратов 2-Товарный - Петров Вал, Приволжская железная дорога, Волгоградская область. Код 621529
 132 км — разъезд Свердловской железной дороги. Код 768527. В 2021 году переименован в Зыряновский.
 132 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога. Код 801848
 Разъезд 132 км, 132 км, БП 135 км ПО ГР  — железнодорожный разъезд Владивостокского отделения Дальневосточной железной дороги. Код 983815

Украина 
 132 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Одесская железная дорога. Код 420811.
 132 км — пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога. Код 465723.
 132 км — путевой пост, Юго-Западная железная дорога. Код 327133.

Примечания